aneurin, a tiamin alternatív elnevezése
 Aneurin 6. századi walesi költő